Miejscowości w USA:
 Madisonville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins
 Madisonville – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Tammany
 Madisonville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Monroe
 Madisonville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Madison